Skärvattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Skärvattnet, Östergötland, sjö i Ydre kommun,  (6,56 ha)
Lilla Skärvattnet, sjö i Årjängs kommun,  (5,16 ha)
Stora Skärvattnet, sjö i Årjängs kommun,  (30,4 ha)
Skärvattnet, Jämtland, sjö i Åre kommun,  (46,1 ha)

Se även
Skäravattnet

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn